Бенеден — фамилия.
 Бенеден, Пьер Жозеф ван (1809—1894) — бельгийский зоолог, палеонтолог и педагог, президент Бельгийской академии наук, иностранный член-корреспондент РАН.
 Бенеден, Эдуард ван (1846-1910) — бельгийский зоолог, цитолог и педагог, иностранный член-корреспондент РАН.